Letiště San Diego (IATA: SAN, ICAO: KSAN, FAA LID: SAN) je mezinárodní letiště v San Diegu v Kalifornii. V roce 2009 letiště odbavilo 16,9 miliónů cestujících.

Terminály

Terminál 1 
 Air Canada (Toronto-Pearson)
 Air Canada Jazz (Vancouver)
 Alaska Airlines (Portland (OR), Los Cabos, San Francisco (do 30. září), Seattle/Tacoma)
 Horizon Air (Boise, Portland (OR), Spokane)
 Southwest Airlines (Albuquerque, Austin, Baltimore/Washington, Chicago-Midway, El Paso, Houston-Hobby, Kansas City, Las Vegas, Nashville, Oakland, Phoenix, Reno/Tahoe, Sacramento, San Antonio, San Francisco (od 26. srpna), San Jose (CA), Tucson)
 United Airlines (Chicago-O'Hare, Denver, Honolulu (sezonowo), San Francisco, Washington-Dulles)

Terminal 2 
 Aeroméxico (Los Cabos, Mexico)
 AirTran Airways (Atlanta, Orlando (sezónně))
 Alaska Airlines
 Aloha Airlines (Kahului)
 American Airlines (Boston, Chicago-O'Hare, Dallas/Fort Worth, New York-JFK, St. Louis)
 Continental Airlines (Cleveland (sezónně), Houston-Intercontinental, Newark)
 Delta Air Lines (Atlanta, Cincinnati, New York-JFK, Salt Lake City)
 Delta Connection obsluhuje SkyWest (Salt Lake City)
 Frontier Airlines (Cancún (do 2. září), Denver, Mazatlán (sezónně, od 15. prosince))
 Hawaiian Airlines (Honolulu, Kahului)
 JetBlue Airways (Boston, New York-JFK, Salt Lake City, Washington-Dulles)
 Midwest Airlines (Kansas City)
 Northwest Airlines (Detroit, Minneapolis/St. Paul)
 Skybus Airlines (Columbus)
 Sun Country Airlines (Minneapolis/St. Paul)
 US Airways (Charlotte, Filadelfia, Phoenix)
 US Airways podporované America West Airlines (Las Vegas, Filadelfia, Phoenix)
 US Airways Express podporované Mesa Airlines (Los Cabos, Phoenix, Puerto Vallarta)
 Virgin America (San Francisco) (od 12. ledna 2008)

Commuter Terminal 
 American Airlines
 American Eagle (Los Angeles, San Jose (CA))
 Delta Air Lines
 Delta Connection podporované ExpressJet Airlines (Los Angeles)
 ExpressJet Airlines (Bakersfield, Boise, Colorado Springs, Fresno, Monterey, Oklahoma City, Omaha, Spokane, Tulsa)
 United Airlines
 United Express podporované SkyWest (Los Angeles)

Odkazy

Externí odkazy 
 
 

San Diego
Letiště v Kalifornii